Igor Nikolajevič Larionov (), ruski hokejist, * 3. december 1960, Voskresensk, Rusija.

Larionov je veljal za enega najboljših hokejskih napadalcev svojega časa, je tudi eden redkih s Trojno krono, naslovom Olimpijskega prvaka, Svetovnega prvaka in zmagovalca Stanleyevega pokala. Je eden le treh hokejistov na svetu, ki je Trojno krono osvojil dvakrat. 

Kariero je začel pri domačem ruskem klubu Himik Voskresensk, se preselil v klub CSKA Moskva, nato pa v ligi NHL igral za Vancouver Canucks, San Jose Sharks, Detroit Red Wings, kjer je v letih 1997, 1998 in 2002 osvojil Stanleyev pokal, Florida Panthers in New Jersey Devils, kariero pa je končal pri švedskem klubu Brunflo IK leta 2006. Za Sovjetsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, na kateri je bil dobitnik dveh zlatih medalj, in šestih Svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik štirih zlatih ter po ene srebrne in bronaste medalje, za Rusko reprezentanco pa je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je bil dobitnik bronaste medalje.

Pregled kariere 

|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 77/78
|
| 6
| 3
| 0
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 78
|
| 5
| 2
| 1
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 78/79
|
| 32
| 3
| 4
| 7
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 79
|
| 5
| 2
| 4
| 6
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 79/80
|
| 42
| 11
| 7
| 18
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 80
|
| 5
| 3
| 3
| 6
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 80/81
|
| 43
| 22
| 23
| 45
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 81
|
| 7
| 4
| 1
| 5
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 81/82
|
| 46
| 31
| 22
| 53
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 82
|
| 10
| 4
| 6
| 10
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 44
| 20
| 19
| 39
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 9
| 5
| 7
| 12
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 43
| 15
| 26
| 41
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 84
|
| 6
| 1
| 4
| 5
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 84
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 40
| 18
| 28
| 46
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
| 10
| 2
| 4
| 6
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 40
| 21
| 31
| 52
|
| 33
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 10
| 7
| 1
| 8
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 39
| 20
| 26
| 46
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 10
| 4
| 8
| 12
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 87
|
| 9
| 1
| 2
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 51
| 25
| 32
| 57
|
| 54
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 88
|
| 8
| 4
| 9
| 13
| +11
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 31
| 15
| 12
| 27
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 8
| 3
| 0
| 3
| +9
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 89/90
|
| 74
| 17
| 27
| 44
| -5
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 90/91
|
| 64
| 13
| 21
| 34
| -3
| 14
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| -5
| 6
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 91/92
|
| 72
| 21
| 44
| 65
| +7
| 54
|
| 13
| 3
| 7
| 10
| +1
| 4
|-
| HC Lugano
| Švicarska liga
| 92/93
|
| 24
| 10
| 19
| 29
|
| 44
|
| 8
| 3
| 15
| 18
|
| 0
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 93/94
|
| 60
| 18
| 38
| 56
| +20
| 40
|
| 14
| 5
| 13
| 18
| -1
| 10
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 94/95
|
| 33
| 4
| 20
| 24
| -3
| 14
|
| 11
| 1
| 8
| 9
| -4
| 2
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 95/96
|
| 4
| 1
| 1
| 2
| -6
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 95/96
|
| 69
| 21
| 50
| 71
| +37
| 34
|
| 19
| 6
| 7
| 13
| +5
| 6
|-
| Rusija
| Svetovni pokal
| 96
|
| 5
| 0
| 4
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 96/97
|
| 64
| 12
| 42
| 54
| +31
| 26
|
| 20
| 4
| 8
| 12
| +8
| 8
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 97/98
|
| 69
| 8
| 39
| 47
| +14
| 40
|
| 22
| 3
| 10
| 13
| +5
| 12
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 98/99
|
| 75
| 14
| 49
| 63
| +13
| 48
|
| 7
| 0
| 2
| 2
| -1
| 0
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 99/00
|
| 79
| 9
| 38
| 47
| +13
| 28
|
| 9
| 1
| 2
| 3
| -2
| 6
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 00/01
|
| 26
| 5
| 6
| 11
| -11
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 00/01
|
| 39
| 4
| 25
| 29
| +6
| 28
|
| 6
| 1
| 3
| 4
| -2
| 2
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 01/02
|
| 70
| 11
| 32
| 43
| -5
| 50
|
| 18
| 5
| 6
| 11
| +5
| 4
|-
| Rusija
| Olimpijske igre
| 02
|
| 6
| 0
| 3
| 3
| +3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 02/03
|
| 74
| 10
| 33
| 43
| -7
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 03/04
|
| 49
| 1
| 10
| 11
| +3
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brunflo IK
| Švedska liga
| 05/06
|
| 2
| 1
| 3
| 4
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |1522
| bgcolor="#7FFF00" |427
| bgcolor="#7FFF00" |786
| bgcolor="#7FFF00" |1213
| bgcolor="#7FFF00" |+129
| bgcolor="#7FFF00" |898
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |153
| bgcolor="#7FFF00" |33
| bgcolor="#7FFF00" |81
| bgcolor="#7FFF00" |114
| bgcolor="#7FFF00" |+9
| bgcolor="#7FFF00" |60
|}

Glej tudi 
 Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Olimpijski tekmovalci za Rusijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Ruski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Vancouver Canucks)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1985
Hokejisti Himik Voskresensk
Hokejisti CSKA Moskva
Hokejisti Vancouver Canucks
Hokejisti HC Lugano
Hokejisti San Jose Sharks
Hokejisti Detroit Red Wings
Hokejisti Florida Panthers
Hokejisti New Jersey Devils
Hokejisti Brunflo IK
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Rusijo
Zmagovalci Stanleyjevega pokala